Franc Horvat ist der Name folgender Personen:

 Franc Horvat (1870–1944), slowenischer Maler, siehe Frančišek Horvat 
 Franc Horvat, Geburtsname von Feri Horvat (1941–2020), slowenischer Politiker 

Siehe auch:
 Frank Horvat (1928–2020), italienisch-französischer Fotograf